Исоев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Исоев, Мусо (1952—1992) — советский спортсмен и актёр.
 Исоев, Орзу (род. 1976) — таджикский ведущий, телерадиожурналист, поэт-песенник и блогер.

Примечания